Жук, Константи́н:
 Жук, Константин Витальевич (род. 1981) — шеф-повар, телеведущий.
 Жук, Константин Иванович (1909—1981) — советский кинорежиссёр.